Furschenbach ist ein geographischer Name:

 Furschenbach (Acher), rechter Zufluss der Acher bei Furschenbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Furschenbach (Ottenhöfen im Schwarzwald), Gemeindeteil und Dorf von Ottenhöfen im Schwarzwald, Ortenaukreis, Baden-Württemberg